A teoria de campo determina que todo fenômeno psicológico ocorre em um determinado campo — o campo vital do indivíduo.

A teoria de campo foi formada por Kurt Lewin. Ela é uma teoria derivada da Gestalt. De acordo com essa teoria são as forças do ambiente que levam indivíduos diferentes a reagirem de forma diferente ao mesmo tipo de estimulo. A influêcia dessas forças sobre o indivíduo dependeria das próprias necessidades, atitudes, sentimentos e expectativas do mesmo.

O Campo psicológico seria o ambiente, concluindo suas forças sociais de maneira como é visto ou percebido pelo indivíduo.

Segundo Lindgren, “o fato é que o comportamento das crianças é determinado por sua percepção de si próprias e do mundo que a rodeia”.

A fim de compreender o campo psicológico das crianças, os professores precisam desenvolver suas sensibilidades em relação aos sentimentos de atitudes infantis.

A teoria de campo de Lewin diz que o comportamento do ser humano deriva de dois fatores fundamentais: 1) O comportamento deriva da soma total dos fatos ocorridos e coexistentes em determinada situação, e a situação total gerada, é o que gera o comportamento nas pessoas. 2) Esses fatos ocorrem de maneira dinâmica e interativa, onde cada fato influencia e é influenciado pelos outros, e pelo todo. Esse campo dinâmico é o conhecido campo psicológico da pessoa, e é o que ajusta e modifica o modo de ver e entender as coisas ao seu redor.

O "campo psicológico" é o espaço que contém a pessoa e seu "ambiente psicológico". O "Ambiente psicológico" é o modo dessa pessoa ver e entender seu ambiente externo, e a relação que percebe entre este e suas necessidades.

Dentro do ambiente psicológico, as pessoas, os objetos ou mesmo qualquer coisa mensurável pelo indivíduo podem adquirir "valências", que determinam um campo de forças psicológicas. Objetos, pessoas ou coisas com "valência positiva", tendem a atrair o indivíduo. Inversamente, "valência negativa" tende a afastar o indivíduo ou mesmo causar repulsa ou fuga. Essa atração ou repulsa, são vetores, ou forças que interagem levando a pessoa a determinados comportamentos. Quando um ou mais vetores atuam no mesmo campo, o comportamento é gerado por uma resultante de forças, e pode ser bloqueado por "barreiras"(impedimentos, obstáculos), ou modificado de acordo com alterações nas valências.

Segundo a Teoria de Campo, o comportamento humano pode ser representado pela equação:

 C = f (P,M)

Onde o Comportamento (C) é a função (f) da relação e interação entre a pessoa (P) e seu meio ambiente (M). A teoria de campo explica por que um mesmo objeto pode ser interpretado de formas diferentes por indivíduos diferentes.

Psicologia